Le mot dégradé peut désigner :
 un dégradé de couleurs ;
 un dégradé de formes en dessin vectoriel 2D ;
 , un film d'Arab et Tarzan Nasser (2015).

Voir aussi
 Mode dégradé, comportement en situation de crise.